Braves ist der aktuelle oder ehemalige Name

folgender Basketball-Mannschaften:
Kaiserslautern Braves
Buffalo Braves, siehe Los Angeles Clippers

folgender Baseball-Mannschaften:
Atlanta Braves
Boston Braves, siehe Atlanta Braves
Milwaukee Braves, siehe Atlanta Braves